Amerikai Egyesült Államok
Raymond Township (Monroe megye, Arkansas)
Raymond (Dél-Dakota)
Raymond Township (Cass megye, Észak-Dakota)
Raymond (Illinois)
Raymond Township (Champaign megye, Illinois)
Raymond Township (Montgomery megye, Illinois)
Raymond (Indiana)
Raymond (Iowa)
Raymond (Kalifornia)
Raymond (Kansas)
Raymond Township (Rice megye, Kansas)
Raymond (Maine)
Raymond (Minnesota)
Raymond Township (Stearns megye, Minnesota)
Raymond (Mississippi)
Raymond (Montana)
Raymond (Nebraska)
Raymond Township (Knox megye, Nebraska)
Raymond (New Hampshire)
Raymond (New York)
Raymond (Ohio)
Raymond (Washington)
Raymond (Wisconsin)
Raymond (község, Wisconsin)